Сезон 2015/2016 — 70-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА стартовал 27 октября 2015 года на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2014/15. Матч всех звёзд НБА прошёл 15 февраля 2016 года, в Торонто, в «Эйр Канада-центре». Матчи регулярного чемпионата завершились 13 апреля 2016 года, а матчи плей-офф НБА стартовали 16 апреля 2016 года.

Трансферы

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами проходили с 1 июля 2015 года. Клубы смогли подписывать игроков с 10 июля после окончания июльского моратория.

Изменения на тренерских постах

В межсезонье 
22 апреля из «Оклахома-Сити Тандер» был уволен Скотт Брукс. 30 апреля было сообщено о назначении Билли Донована главным тренером команды.

12 мая был отправлен в отставку главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Монти Уильямса.. 30 мая главным тренером «Пеликанс» был назначен Элвин Джентри.

28 мая из «Чикаго Буллз» был уволен Том Тибодо. 2 июня было сообщено о назначении Фреда Хойберга главным тренером команды.

29 мая «Орландо Мэджик» объявили, что на место исполняющего обязанности главного тренера Джеймса Боррего был приглашен Скотт Скайлз.

15 июня Майкл Мэлоун был назначен главным тренером «Денвер Наггетс» вместо исполняющего обязанности Мелвина Ханта.

11 сентября «Миннесота Тимбервулвз» объявила, что из-за проблем со здоровьем у Флипа Сондерса Сэм Митчелл стал исполняющим обязанности главного тренера. 25 октября умер Флип Сондерс и Сэм Митчелл был назначен главным тренером «Тимбервулвз».

1 октября «Голден Стэйт Уорриорз» сообщили об назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Люка Уолтона на период отсутствия Стива Керра из-за проблем со здоровьем.

В сезоне 
18 ноября из «Хьюстон Рокетс» был уволен Кевин Макхейл. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Джей Би Бикерстафф.

20 декабря «Милуоки Бакс» сообщили об назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Джо Прунти на период отсутствия Джейсона Кидда из-за проблем со здоровьем.

10 января из «Бруклин Нетс» был уволен Лайнел Холлинз. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Тони Браун.

22 января «Голден Стэйт Уорриорз» сообщили о возвращении главного тренера команды Стива Керра на скамейку запасных. Люк Уолтон вернулся на работу ассистента главного тренера.

22 января из «Кливленд Кавальерс» был уволен Дэвид Блатт. Главным тренером команды стал 
Тайронн Лью.

26 января «Милуоки Бакс» сообщили о возвращении главного тренера команды Джейсона Кидда к исполнению своих обязанностей.

1 февраля из «Финикс Санз» был уволен Джефф Хорнасек. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Эрл Уотсон.

8 февраля «Нью-Йорк Никс» отправил в отставку Дерека Фишера. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Курт Рэмбис.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату проходила с 3 по 23 октября 2015 года.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начнется 27 октября 2015 года матчем на домашней арене чемпиона НБА 2015 и завершится 13 апреля 2016 года.  были сыграны 25 декабря 2015 года.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА начнутся 16 апреля, а закончится финалами в начале июня. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Лидеры по статистическим показателям

Личная статистика

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Данные приведены на 14 апреля 2016.

Командная статистика

Награды

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз)
 Самый ценный игрок финала: Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс)
 Новичок года: Карл-Энтони Таунс (Миннесота Тимбервулвз) 
 Оборонительный игрок года: Кауай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) 
 Шестой игрок года: Джамал Кроуфорд (Лос-Анджелес Клипперс)
 Самый прогрессирующий игрок: Си Джей Макколлум (Портленд Трэйл Блэйзерс) 
 Тренер года: Стив Керр (Голден Стэйт Уорриорз)
 Менеджер года: Ар Си Бьюфорд (Сан-Антонио Спёрс)
 Приз за спортивное поведение: Майк Конли (Мемфис Гриззлис)
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Уэйн Эллингтон (Бруклин Нетс)
 Лучший одноклубник: Винс Картер (Мемфис Гриззлис)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Кауай Леонард
 Ф Леброн Джеймс
 Ц Деандре Джордан
 З Расселл Уэстбрук
 З Стефен Карри

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кевин Дюрант
 Ф Дрэймонд Грин
 Ц Демаркус Казинс
 З Дамиан Лиллард
 З Крис Пол

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Пол Джордж
 Ф Ламаркус Олдридж
 Ц Андре Драммонд
 З Клей Томпсон
 З Кайл Лоури

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кауай Леонард
 Ф Дрэймонд Грин
 Ц Деандре Джордан
 З Эйвери Брэдли
 З Крис Пол

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Пол Джордж
 Ф Пол Миллсэп
 Ц Хассан Уайтсайд
 З Тони Аллен
 З Джимми Батлер

 Первая сборная новичков:
 Карл-Энтони Таунс
 Кристапс Порзингис
 Девин Букер
 Никола Йокич
 Джалил Окафор

 Вторая сборная новичков:
 Джастис Уинслоу
 Д’Анджело Расселл
 Эммануэль Мудиай
 Майлз Тёрнер
 Уилли Коли-Стайн

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Важнейшие события 
 1 ноября 2015 года «Хьюстон Рокетс» установили антирекорд НБА. «Рокетс» стали первой командой в истории лиги, которая проиграла первые три стартовых матча регулярного сезона с разницей не менее 20 очков.
 1 ноября 2015 года Тим Данкан в матче против «Бостон Селтикс» преодолел планку в 26000 набранных очков за карьеру. Он стал 14-м игроком в истории НБА, который набрал 26000 очков, и 3-м среди действующих баскетболистов.
 1 ноября 2015 года трио «Сан-Антонио Спёрс» в составе Тима Данкана, Ману Джинобили и Тони Паркера в матче против «Бостон Селтикс» одержало 541-ю совместную победу. Они превзошли достижение трио «Селтикс» из Ларри Бёрда, Кевина Макхейла и Роберта Пэриша, которые вместе выиграли 540 матчей.
 2 ноября 2015 года Леброн Джеймс в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» преодолел планку в 25000 набранных очков за карьеру. Он стал самым молодым игроком в истории лиги, который набрал 25000 очков. Леброну Джеймсу было 30 лет и 307 дней. Он стал 20-м игроком в истории НБА, который набрал 25000 очков, и 6-м среди действующих баскетболистов.
 2 ноября 2015 года Тим Данкан в матче против «Нью-Йорк Никс» одержал в составе «Сан-Антонио Спёрс» 954 победу. Тем самым он установил рекорд НБА по количеству выигранных матчей в составе одного клуба. Предыдущее достижение принадлежало Джону Стоктону из «Юта Джаз» и равнялось 953 победы.
 5 ноября 2015 года Дирк Новицки в матче против «Шарлотт Хорнетс» преодолел планку 45000 сыгранных минут в регулярных сезонах НБА. Он стал 16-м игроком в истории НБА, который сыграл 45000 минут, и 4-м среди действующих баскетболистов.
 6 ноября 2015 года Леброн Джеймс в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» преодолел планку в 9000 забитых бросков с игры за карьеру. Он стал 20-м игроком в истории НБА, который имеет 9000 точных бросков с игры, и 4-м среди действующих баскетболистов. 
 11 ноября 2015 года Тим Данкан в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс» преодолел планку в 14717 подборов. Он стал 7-м в списке лучших подбирающих игроков в истории НБА.
 13 ноября 2015 года «Филадельфия Севенти Сиксерс» в проигранном матче против «Оклахома-Сити Тандер» установила антирекорд НБА. Клуб из Филадельфии стал первым в истории лиги, который проиграл 9 матчей кряду на старте регулярного чемпионата 2 сезона подряд.
 14 ноября 2015 года Тим Данкан в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» преодолел планку в 2955 блок-шотов. Он стал 5-м в списке лучших игроков, ставившие блок-шот, в истории НБА. 
 14 ноября 2015 года Кевин Лав в матче против «Милуоки Бакс» сделал 300 дабл-дабл за карьеру. Ему понадобились 449 матчей.
 15 ноября 2015 года Кевин Гарнетт в матче против «Мемфис Гриззлис» стал 5-м игроком в истории лиги, который сыграл 50000 минут в регулярном сезоне.
 20 ноября 2015 года Тим Данкан в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» впервые за карьеру в регулярном сезоне не смог взять ни одного подбора. Тем самым прервалась серия из 1342 матчей, где на счету Данкана был хоть 1 подбор. 
 23 ноября 2015 года Леброн Джеймс в матче против «Орландо Мэджик» стал вторым игроком в истории НБА, который одновременно входит в топ 25 лучших снайперов и ассистентов за всю историю лиги. Первым был Оскар Робертсон. 
 23 ноября 2015 года «Филадельфия Севенти Сиксерс» в проигранном матче против «Миннесота Тимбервулвз» установила антирекорд НБА. Клуб из Филадельфии стал первым в истории лиги, который проиграл 15 матчей кряду на старте регулярного чемпионата в 3 разных сезонах НБА.
 24 ноября 2015 года «Голден Стэйт Уорриорз» в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» стали первой командой в истории лиги, которая одержала 16 побед кряду со старта регулярного сезона без единого поражения.
 27 ноября 2015 года «Филадельфия Севенти Сиксерс» в проигранном матче против «Хьюстон Рокетс» установила антирекорд НБА. Клуб из Филадельфии стал первым в истории лиги, который имеет серию поражений из 27 матчей подряд. Серия началась в конце прошлого сезона и продолжилась в текущем сезоне.
 29 ноября 2015 года игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», 5-кратный чемпион НБА, третий снайпер в истории Ассоциации Кобе Брайант заявил о завершении карьеры по окончании сезона 2015/16.
 5 декабря 2015 года Кевин Гарнетт в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс» стал 15-м игроком в истории НБА, который преодолел отметку 26000 набранных очков.
 11 декабря 2015 года Кевин Гарнетт в матче против «Денвер Наггетс» преодолел отметку 11409 подборов защите и стал первым по этому показателю за всю историю лиги. Он превзошёл достижение Карла Мэлоуна.
 16 декабря 2015 года Пол Пирс в матче против «Милуоки Бакс» стал 16-м игроком в истории НБА, который преодолел отметку 26000 набранных очков.
 23 декабря 2015 года Дирк Новицки в матче против «Бруклин Нетс» стал 6-м в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел в нем Шакила О'Нила.
 28 декабря 2015 года Леброн Джеймс в матче против «Финикс Санз» стал 17-м в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел в нем Алекса Инглиш. Одновременно Джеймс сместил с 22-го места в списке лучших ассистентов в истории НБА Стефона Марбери.
 31 декабря 2015 года Крис Пол в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» преодолел отметку 7212 передач и стал 12-м в списке лучших ассистентов в истории НБА. Он сместил из него Ленни Уилкенс.
 3 января 2016 года Тим Данкан в матче против «Хьюстон Рокетс» впервые за карьеру ни набрал ни одного очка. Тем самым прервалась серия из 1359 матчей подряд, в которых Данкан имел хоть один балл в графе результативность.
 4 января 2016 года Джордж Карл в матче против «Оклахома-Сити Тандер» одержал 1156-ю победу в качестве главного тренера команды НБА в регулярном сезоне. Он обошел Фила Джексона в списке главных тренеров НБА по количеству побед в регулярном сезоне. Рекордсменом является Дон Нельсон с 1335 победами.
 7 января 2016 года Коби Брайант в матче против «Сакраменто Кингз» преодолел отметку 33000 очков за карьеру и стал 3-м игроком в истории НБА, которой набрал 33000 баллов в графе результативность. Ранее это удалось только Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.
 16 января 2016 года Коби Брайант в матче против «Юта Джаз» стал 7-м в списке лидеров НБА по сыгранным минутам в регулярном сезоне. Он опередил в нем Джона Стоктона.
 20 января 2016 года Андре Драммонд во встрече против «Хьюстон Рокетс» стал первым игроком в истории лиги, который не забил в одном матче 23 штрафных броска. Предыдущий антирекрод НБА принадлежал Уилту Чемберлену и составлял 22 промазанных броска со статичного положения. Он был установлен 1 декабря 1967 года.
 29 января 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Детройт Пистонс» стал 17-м игроком в истории НБА, который преодолел отметку 26000 набранных очков. Ему было в этот день 31 год и 30 дней. Поэтому Джеймс стал самым молодым игроком в истории лиги, который набрал 26 тысяч очков. Одновременно Леброн Джеймс сместил с 20-го места в списке лучших ассистентов в истории НБА Дерека Харпера. Среди действующих баскетболистов Леброна по передачам своим партнерам по команде опережают Андре Миллер и Крис Пол.
 21 февраля 2016 года Дирк Новицки в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» стал 6-м игроком в истории НБА, который преодолел отметку 29000 набранных очков.
 27 февраля 2016 года Тим Данкан в матче против «Хьюстон Рокетс» стал 5-м игроком в истории лиги, который преодолел отметку 3000 блок-шотов. В этом же матче он вышел на 6-е место по количеству подборов в истории НБА. Тим Данкан опередил Карла Мэлоуна.
 7 марта 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Мемфис Гриззлис» стал 13-м в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел в нем Джона Хавличека.
 10 марта 2016 года Тим Данкан в матче против «Чикаго Буллз» стал 6-м игроком в истории лиги, который преодолел отметку 15000 подборов.
 1 апреля 2016 года Леброн Джеймс в матче против «Атланта Хокс» стал 11-м в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел в нем Оскара Робертсона.
 5 апреля 2016 года Тим Данкан в матче против «Юта Джаз» стал 3-м игроком в истории лиги, который победил в 1000 матчей в НБА. До него такого же успеха добились Карим Абдул-Джаббар и Роберт Пэриш. Данкан стал единственным игроком, который одержал 1000 побед в составе одного клуба.
 10 апреля 2016 года «Голден Стэйт Уорриорз» в матче против «Сан-Антонио Спёрс» установили рекорд НБА. «Уорриорз» стали первым клубом в истории лиги, который одержал 34 победы в гостях.
 12 апреля 2016 года Тим Данкан во встрече против «Оклахома-Сити Тандер» сыграл 1392-й матч в карьере. Он стал 7-м игроком в истории лиги по количеству проведенных матчей.
 12 апреля 2016 года «Сан-Антонио Спёрс» победив «Оклахома-Сити Тандер» повторили достижение «Бостон Селтикс» сезона 1985/1986. «Спёрс» стали второй командой в истории лиги, которая на домашнем паркете в регулярном сезоне одержала 40 побед и проиграла 1 матч. 
 13 апреля 2016 года «Голден Стэйт Уорриорз» в матче против «Мемфис Гриззлис» установили рекорд НБА. «Голден Стэйт» стали первой командой в истории лиги, которая в регулярном сезоне одержала 73 победы и проиграла 9 матчей. «Уорриорз» превзошли достижение «Чикаго Буллз» сезона 1995/1996, у которых было соответственно на 1 победу меньше и 1 поражение больше.
 13 апреля 2016 года Коби Брайант в матче против «Юта Джаз» установил ряд достижений. Он стал пятым игроком в истории лиги, который сыграл 20 сезонов в НБА, и единственным, кто это сделал в составе одного клуба. В самом матче против «Юты» Коби набрал 60 очков. Для этого ему потребовалось выполнить рекордных для себя 50 попыток бросков с игры. Коби Брайант стал самым возрастным игроком, который имел 60 очков в графе результативность. Ему было 37 лет и 235 дней. Коби в шестой раз за карьеру в одном матче набрал 60 очков и более. Больше него планку в 60 очков за матч преодолевал Уилт Чемберлен 32 раза.

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2015/2016